Под Lattice () может пониматься:
 Lattice Semiconductor
 Lattice C
 Решётка (алгебра)